Artère peut faire référence à : 

 artère, un vaisseau qui conduit le sang du cœur aux tissus de l'organisme.
 artère urbaine, une grande voie de circulation automobile  dans une ville.